Johan Kriek ha battuto in finale Steve Denton 6-2 7-6 6-7 6-4.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (terzo turno)
  Peter McNamara (quarti di finale)
  Roscoe Tanner (secondo turno)
  Johan Kriek (campione)
  Kim Warwick (quarti di finale)
  Mark Edmondson (semifinali)
  Fritz Buehning (primo turno)
  Tim Mayotte (quarti di finale)

  Shlomo Glickstein (quarti di finale) 
  John Sadri (primo turno) 
  Chris Lewis (terzo turno) 
  Hank Pfister (semifinali) 
  Pat Du Pré (terzo turno) 
  Kevin Curren (secondo turno) 
  Peter Rennert (secondo turno) 
  John Fitzgerald (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1981